Receptor (comunicação) — no ato da comunicação; protagonistas que recebe a mensagem
Receptor (beisebol) — posição de jogador no beisebol
Receptor (bioquímica) — proteínas que permitem a interação de determinadas substâncias com os mecanismos do metabolismo celular, em citologia
Recetor muscarínico — receptores metabotrópicos acoplados a proteínas G, presentes no corpo humano e animal
Ultrassonografia — receptor de ultrassons

Desambiguações de ciências